Сезон 2003-04 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 107-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул вдесяте здобув «Базель».

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1.  Віль взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Швейцарії з футболу 2003—2004.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29/31 червня 2004

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на soccerway 
 Чемпіонат Швейцарії на rsssf 

2003-04
Швейцарія
Швейцарія
2003 у швейцарському спорті
2004 у швейцарському спорті